Tschernomorez Burgas ist der Name folgender bulgarischen Fußballvereine:

 Tschernomorez-Burgas-Balgaria, 2008 aufgelöst
 Tschernomorez 1919 Burgas, 2015 gegründet 
 FC Tschernomorez Burgas, 2005 gegründet